Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Russell, nach den Admiralen John Henry Russell beziehungsweise John H. Russell, Jr.:

 USS Russell (DD-414), Zerstörer der Sims-Klasse, in Dienst von 1939 bis 1945
 USS Russell (DDG-59), Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 1995

Russell